Ángel Fuertes Vidosa (Agüero, 1912 - Portell de Morella, 1948), professor d'Aragó
 Antonio Fuertes Pascual (ciutat de València, 1929 - 2015), futbolista valencià que va jugar al València CF
 Francesc Fuertes i Varea (Cassà de la Selva, 1933 - Llambilles, 1985), músic, instrumentista de trombó, compositor
 Francisco Fuertes Piquer (Valbona, 1717-1789), doctor en teologia i rector de la Universitat de Cervera (1762-1789)
 Gloria Fuertes (Madrid, 1917 - 1998), escriptora espanyola que destacà en el camp de la poesia 
 Luis Fuertes Fuertes (Boisan, província de Lleó, 1948), sindicalista i polític català d'origen lleonès 
 Pedro Fuertes Amorós (Osca, 1970), futbolista aragonès que ocupava la posició de defensa